Фушран може да се односи на:

 Фушран (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду
 Фушран (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура